Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Middelburg (1848-1850) - kiesdistrict in Zeeland
 Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Middelburg (1850-1888) - kiesdistrict in Zeeland
 Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Middelburg (1888-1918) - kiesdistrict in Zeeland